Dragonfly Cars steht für:

 Dragonfly Cars (Hampshire), britischer Automobilhersteller (1981–1986)
 Dragonfly Cars (Nottinghamshire), britischer Automobilhersteller (1994–1995)